Плејаде могу означавати:

 Плејаде (песници), група француских песника из 16. века.
 Плејаде (митологија), 7 кћери Атласа и Плејоне из грчке митологије.
 Плејаде (звездано јато), астеризам и звездано јато у сазвежђу Бик.